Па́вел Малино́вский:
 Малиновский, Павел Васильевич (1874—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Малиновский, Павел Фёдорович (1766—1832) — действительный статский советник, директор Ассигнационного банка.